Trzy Lipy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gm. Kętrzyn
 Trzy Lipy – część Gdańska